Abbotsford puede referirse los siguiente países anglófonos así como acontecimientos sobrevenidos en estos lugares:

 Abbotsford, población de Nueva Gales del Sur
 Abbotsford, población de Victoria

 Abbotsford, ciudad de Columbia Británica
Aeropuerto Internacional de Abbotsford
Abbotsford International Airshow 
 Abbotsford, circunscripción federal en Columbia Británica
 Saint-Paul-d’Abbotsford, antes Abbotsford, municipio de Quebec

 Abbotsford, ciudad de Wisconsin
 Abbotsford, casa alojando el Museum of the National Center of Afro-American Artists en Boston en Massachusetts

 Abbotsford, población de Dunedin en Otago
Deslizamiento de tierras de Abbotsford de 1979, acontecimiento sobrevenido en esta población

 Abbotsford, pueblo de Sussex Occidental
 Abbotsford, casa en Cuddington (Cheshire, Inglaterra)
 Abbotsford House, casa de Walter Scott en Galashiels (Selkirkshire, Escocia)

 Abbotsford, barrio de Johannesburgo en Gauteng

Otros 
 Abbotsford, estilo de muebles (1820-1830)
 Abbotsford, cerámica fabricada por Kirkcaldy Pottery en Fife al fin del siglo XIX